Adrián Hernández Alonso (Gijón, Asturias, 8 de julio de 1987) es un nadador español que hasta el año 2006 compaginó la natación de competición en piscina junto con la natación de competición en aguas abiertas.

Realizó sus estudios en el Colegio de La Inmaculada PP Jesuitas de Gijón, hasta que lo abandonó a la finalización del curso 2005/2006 tras haber acabado 2.º de Bachiller en la modalidad de Ciencias Sociales. 

Coincidiendo con la finalización de esta etapa de sus estudios, abandonó la natación de competición para trasladarse a la ciudad de La Coruña y empezar allí la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la facultad del INEF en Bastiagueiro, de la que actualmente es alumno.

Trayectoria 

La trayectoria de este nadador asturiano ha seguido una línea ascendente a lo largo del tiempo alcanzando su mejor momento en los años 2004 y 2005 con la consecución de varias medallas a nivel nacional.

Su primer club fue el Real Grupo de Cultura Covadonga (RGCC), equipo en el que permaneció hasta finales del verano de 2005 y en el que consiguió los mejores resultados de su carrera deportiva bajo la tutela de los entrenadores Jesús Fernández "Chuso" y Leo Armentano entre otros muchos. 

A finales de dicho verano, tras una temporada con una lesión en un pie a mediados de temporada, una sanción de su club que le impidió participar en el Campeonato de España de Verano para el que tenía varias íinimas y al que acudía con opciones de medalla (como demostró el año anterior) y tras discrepancias con el actual entrenador Fernando Tejero, el club le comunicó que no le tramitaría la ficha para la temporada siguiente, por lo que decidió iniciar una nueva etapa en otro club.

De esta forma, se incorpora a la disciplina del Club Natación Santa Olaya, equipo de reconocido prestigio nacional en el ámbito de la natación, y eterno rival a nivel regional del Real Grupo de Cultura Covadonga. Permaneció en este equipo hasta su traslado a La Coruña en septiembre de 2006.

Palmarés

Año 2001 

Temporada de Aguas Abiertas

 clasificado Absoluto XIV Copa de Navidad de natación. Gijón, diciembre de 2001.

Año 2002 

Temporada de Piscina

FINALISTA en Campeonato de España Larga Distancia en Piscina (5000m). CAR de Sant Cugat.

Temporada de Aguas Abiertas

2.º clasificado Absoluto XV Copa de Navidad de natación. Gijón, 25 de diciembre de 2002.

Año 2003 

Temporada de Piscina

FINALISTA en Campeonato de España Larga Distancia en Piscina (5000m) Sabadell.

Temporada de Aguas Abiertas

Campeón Absoluto IV Travesía San Pedro.
Campeón Absoluto VIII Travesía a nado de la playa de Poniente.
2.º clasificado Absoluto XVI Copa de Navidad de natación. Gijón, 25 de diciembre de 2003.
2.º Clasificado Absoluto LV Travesía de los Puertos, Memorial Panchano.
2.º Clasificado Absoluto III Travesía de las playas de Candas.
 Clasificado Absoluto IV Travesía Playa del Arbeyal.
4° clasificado Absoluto IVI Travesía Playa del candon :Archivo:

Año 2004 

Temporada de Piscina

SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA 1.500 Metros Libres Masculinos JUNIOR Barcelona 2004 (Piscina de 50 m)
FINALISTA en Campeonato de España Larga Distancia en Piscina (5000m) Sabadell.
5.º DE ESPAÑA 1500 Libres. Campeonato de España Júnior. Valencia. Diciembre 04 (Piscina de 25 m.)
CAMPEÓN DE ASTURIAS
400 Libres . Campeonato de Asturias Júnior. Avilés. Febrero 04.
800 Libres . Campeonato de Asturias Junior. Avilés. Febrero 04
1500 Libres . Campeonato de Asturias Junior. Avilés. Febrero 04
400 Libres . Campeonato de Asturias Júnior. Oviedo. Julio 04
800 Libres . Campeonato de Asturias Junior. Oviedo. Julio 04
1500 Libres . Campeonato de Asturias Júnior. Oviedo. Julio 04 
100 Mariposa. Campeonato de Asturias Júnior. Oviedo. Julio 04
SUBCAMPEÓN DE ASTURIAS
200 Mariposa. Campeonato de Asturias Junior. Avilés. Febrero 04.
4 x 200 Libres. Campeonato de Asturias Júnior. Oviedo. Julio 04. 
TERCERO DE ASTURIAS
800 Libres. Campeonato de Asturias Absoluto. Avilés. Febrero 04.
400 Libres . Campeonato de Asturias Absoluto. Oviedo. Julio 04.
800 Libres . Campeonato de Asturias Absoluto. Oviedo. Julio 04.
4 x 100 Libres . Campeonato de Asturias Absoluto. Avilés. Febrero 04.
4 x 100 Estilos. Campeonato de Asturias Absoluto. Avilés. Febrero 04.
4x200 Libres. Campeonato de Asturias Junior. Avilés. Febrero 04.
4 x 100 Estilos. Campeonato de Asturias Júnior. Avilés. Febrero 04
4 x 100 Estilos. Campeonato de Asturias Júnior. Oviedo. Julio 04.

Temporada de Aguas Abiertas
3.º en el Campeonato de España Absoluto de Larga Distancia (15 km) Navia 2004
5.º Puesto en el Campeonato de España Absoluto de Larga distancia (5 km)
Ganador de la Copa de Asturias de Larga Distancia
Galardonado en la Gala del Deporte Asturiano 2004
Campeón Absoluto Circuito Asturiano de travesías 2004 
Campeón Absoluto XVII Copa de Navidad de natación. Gijón, 25 de diciembre de 2004
Campeón Absoluto XIV Travesía a nado Bahía de Luanco
Campeón Absoluto VII Travesía a nado Ría de Ribadesella
Campeón Absoluto Travesía a nado Federación Asturiana de Natación (Embalse de Trasona)
Campeón Absoluto LVI Travesía de los Puertos, Memorial Panchano.
2.º Clasificado absoluto en la IL Travesía a nado Musel-Gijón.
2.º Clasificado Absoluto VII Travesía a nado Arnao-Salinas.
2.º Clasificado Absoluto Travesía a nado playa del Arbeyal.

Año 2005 

Temporada de Piscina
TERCERO DE ASTURIAS
800 Libres. Campeonato de Asturias Absoluto. Gijón
1500 Libres. Campeonato de Asturias Absoluto. Gijón

Temporada de Aguas Abiertas

Campeón Absoluto Circuito Asturiano de travesías 2005
Campeón Absoluto XXXIV Travesía a nado al Dique Barrie de la Maza. Trofeo Conde FENOSA
Campeón Absoluto XXVIII Copa de Navidad de natación. Gijón, diciembre de 2005
Campeón Absoluto I Travesía a nado de la Ría de Villaviciosa (4 km)
Campeón Absoluto XVI Travesía Bahía de Lastres
2.º Clasificado Absoluto Travesía Pantano de As pontes (Ganador: Javi Gómez Noya)
2.º Clasificado Absoluto LVII Travesía de los Puertos, Memorial Panchano
2.º Clasificado Absoluto en la 50 Travesía a nado Musel-Gijón. (Ganador: David Meca)
 Clasificado Absoluto VIII Travesía a nado de la Ría de Ribadesella. (Ganador: David Meca)

Año 2006 

Temporada de Aguas Abiertas

Campeón Absoluto Copa de Asturias de Larga Distancia. (10 km)

Enlaces externos 
 http://www.ciudaddegijon.org/fotos/los%20puertos04(adrian%20hernandez).jpg

Nadadores de España
Deportistas de Gijón
Nadadores de estilo libre